Pomnik Piotra I w Petersburgu (Plac Senacki) – pomnik autorstwa Etienne'a Falconeta, znajdujący się w Petersburgu na Pl. Senackim, zwany Jeźdźcem miedzianym
 Pomnik Piotra I w Petersburgu (Zamek Michajłowski) – pomnik autorstwa Carla Bartolomea Rastrellego, znajdujący się w Petersburgu przed Zamkiem Michajłowskim